Zamulo ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Zamulo aka „Lord Bernd“ (* 1946), Bassist und Sänger der Band The Lords
 Birgit Zamulo (* 1950), österreichische Film- und Theaterschauspielerin